Бичурино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бичурино — село в Мариинско-Посадском районе Чувашии.
 Бичурино — село в Бардымском районе Пермского края.